Enma Kozato (古里炎真, Enma) est un personnage du manga Reborn!.

Apparence et personnalité 

Enma est l'un des 7 élèves transférés au collège Namimori, et donc un membre de la Shimon Famiglia venu exprès pour la cérémonie de succession Vongola. Enma a une apparence décontractée et une taille moyenne. Il a les yeux rouges et les cheveux roux. Les pupilles de ses yeux prennent la forme de quatre aiguilles d'une boussole. Il porte l'uniforme scolaire habituel des Shimon. Lorsqu'il n'est pas dans son uniforme traditionnel, il a été vu portant un sweat-shirt et jeans normal. Enma est un personnage qui ressemble beaucoup à Tsuna au niveau du caractère, du fait que ses compétences sociales sont pauvres. Au mieux, son attitude timide et calme ainsi que sa voix font de lui une cible facile pour l'intimidation, preuve de ses nombreuses blessures faites par deux voyous. Il semble être faible d'esprit, au point même que Hana Kurokawa le décrit comme « le type qu'il avait taquiné dont il avait beaucoup obtenu ». Il fait rappeler à Tsuna Sawada la façon dont il avait l'habitude d'être et semble avoir une aversion pour le monde de la mafia. Enma n'a pas non plus le respect de certains membres de sa famille, principalement de Koyo, qui a tendance à l'appeler « Loser Enma ».

Peu après sa rencontre avec Tsuna, il sera beaucoup à ses côtés et entameront donc une relation amicale, même si Enma restera peu enthousiaste face à son nouvel ami. Enma Kozato est le dixième Parrain de la Shimon Famiglia, une famille parallèle à la Famille Vongola mais qui a diminué en puissance en raison de la « trahison » du Vongola Primo, Giotto. En effet, dans le passé, une grande bataille eut lieu. Le Vongola Primo demanda au Shimon d’envoyer cinquante soldats comme gardiens pour jouer les appâts… Ces derniers le firent de bon cœur et une fois dans la bataille, ils attendirent les combattants, mais jamais les Vongola ne vinrent… Les Shimon auraient été anéantis et le Primo aurait caché la vraie histoire au monde entier. Depuis cela, Enma semble avoir une haine profonde envers les Vongola car sa famille est à présent victime de persécution auprès des autres familles mafieuses.

Arc Cérémonie de Succession 

Tsuna Sawada et sa famille réussissent à retourner dans le passé mais causent accidentellement un tremblement de terre, ce qui entraînera l'arrivée d'Enma Kozato et de sa famille Shimon à Naminori. Enma finira par se sentir heureux près de son nouvel ami Tsuna mais semble rongé par un fâcheux dilemme. Il souhaitera alors tester l'amitié de Tsuna en faisant croire qu'il se fait attaquer par les fameux "ennemis" des Vongola par le biais d'une lettre demandant de l'aide à Tsuna. La lettre chutera dans la corbeille à papier à la suite du passage d'I-Pin et Tsuna ne la lira donc pas, ce qui blessera Enma. La cérémonie arrivera, Enma se montrera plus sombre que d'habitude et révèlera sa vraie nature, celle de celui qui veut s'emparer du "Pêché" afin d'éveiller les anneaux Shimon et dominer la Mafia. Bien que son pouvoir ne s'éveille qu'en , Enma sera apte à mettre au tapis les gardiens Vongola présents, y compris Tsuna, en utilisant une sorte de gant capable de manier la gravité. Il détruira aussi les anneaux Vongola.

Sur l'île servant de QG aux Shimon, il imposera un défi à Tsuna, celui de le retrouver à la base centrale de l'île avant que son pouvoir ne soit totalement éveillé et le vaincre, avant qu'il soit trop tard.

À la suite de cela Enma va devenir le meilleur ami de Tsuna après que celui-ci l'ait sauvé de Daemon, le premier gardien de la brume des Vongola.

Pouvoirs et Armes 

Equipement

 Anneau Shimon de la Terre : Enma possède l'anneau de la Terre qui fait partie des 7 anneaux Shimon scellés par Vongola Primo. Lorsqu'il est imprégné du "Pêché" (Sang de Cozart), l'anneau s'active et prend la forme de gantelet montant jusqu’au coude d'Enma. Enma est alors entouré de plusieurs “bandes” garnies d’inscripitons qui lui tournent autour.

 Gantelets métalliques : Tout comme Tsuna Sawada en Hyper-Mode, Enma est équipé de deux gantelets en métal qui lui permettent de se propulser ou bien de voler. Grâce à ses gantelets, Enma est capable de contrôler la gravité pour éjecter ses adversaires. 

Techniques

 Flamme de la Terre : Enma est capable d'utiliser la Flamme de Dernière Volonté qui est une forme d'énergie à haute pression capable de conférer à l'utilisateur un pouvoir destructeur. La Flamme d'Enma Kozato est unique car elle est de type "Terre". Elle lui permet de contrôler la gravité grâce à ses gantelets. En effet, les Shimon sont les opposés des Vongola, qui eux possèdent les Flammes du Ciel.

 Gravité de la Terre : Le pouvoir de la Terre d'Enma que nous prenions au début pour de la télékinésie est en réalité la Gravité. En effet, Enma peut la contrôler à sa guise. Ainsi, il peut créer des sortes de sphères ayant la même force gravitationnelle qu'une étoile. L'adversaire est alors attiré par celle-ci et sera écrasé sous la pression.

 Buco Nero : Enma compresse ses sphères jusqu'à les faire s'effondrer sur elles-mêmes afin de créer des trous noirs, placés autour de l'adversaire pour l'aspirer.

Divers 

 On peut apercevoir l'emblème de la Shimon Famiglia dans les yeux d'Enma Kozato.
 "Kozato" est un homophone du nom japonais Yama, le juge des morts qui décide du sort d'une personne dans l'au-delà, même si elle est écrite avec des kanji différents.
 Le kanji pour "Enma" signifie à peu près Vraie Flamme.
 Aoba Koyo le surnomme « Loser Enma ».
 Dans le dernier sondage de popularité, il arrive à la .
 Son nom de famille, Kozato, pourrait être une translittération japonaise de Cozart, le nom du premier Parrain Shimon.
 Enma Kozato et Tsuna Sawada ont certains points similaires : Les deux se considèrent comme les mauvais boss de leurs familles/ Les deux peuvent passer à l'état Hyper-mode/ Ni l'un, ni l'autre ne veut être impliqué dans la mafia/ Les deux sont maladroits et se font souvent persécuter par des racailles/ Les deux ont une apparence similaire avec les premiers boss de leurs familles/ Les deux sont les dixièmes Parrains de leurs familles respectives.

Références 

Personnage de Reborn!